Proseč kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Proseč (okres Chrudim)
 Proseč (okres Pelhřimov)
 Proseč pod Ještědem (okres Liberec)
 Proseč pod Křemešníkem (okres Pelhřimov)